Гиларий () — западноримский политический деятель при императоре Гонории.

Известна единственная должность, занимаемая Гиларием — префект Рима в 408 году. Она засвидетельствована законом от 15 января этого года, который сохранился в Кодексе Феодосия. Он иногда идентифицировался с префектом претория Галлии в 396 году Гиларием, но это отождествление отвергается историками потому, что ранг городского префекта был ниже ранга префекта претория.

Литература

См. также 
 Список префектов Рима

Городские префекты